Dubreuillosaurus est un genre éteint de dinosaures carnivores, un théropode de la famille des mégalosauridés, qui vivait au Jurassique moyen durant le Bathonien. Ces fossiles ont été retrouvés en France, dans le département du Calvados en Normandie. Ils proviennent de la formation du calcaire de Caen datée de la base du Bathonien moyen, soit il y a environ  (millions d'années).

L'espèce type et seule espèce connue, Dubreuillosaurus valesdunensis, a été décrite par Ronan Allain d'abord sous le nom de Poekilopleuron ? valesdunensis en 2002, puis attribué par ce même auteur à son propre genre Dubreuillosaurus en 2005.

Découverte 
En 1994 André Dubreuil découvre lors de plantation dans son champ des dents fossilisées. Les fouilles suivantes permettront de découvrir des ossements (côtes, membres et un crâne juvénile). En 1998 les découvertes seront amenées au Muséum national d’histoires naturelles à Paris pour y être examiné par le paléontologue Ronan Allain. 

L'espèce étant nouvelle le Dubreuillosaurus Valesdunensis hérite du nom de son découvreur André Dubreuil et de Valle-es-Dunes le lieu-dit sur la commune de Conteville, au Sud de Caen où il a été découvert.

Exposition 
Depuis le printemps 2014 ce spécimen rarissime et normand est prêté par son découvreur André Dubreuil au Paléospace l'Odyssée de Villers-sur-Mer où il est présenté dans la salle "Dinosaures de Normandie".

Étymologie 
Dubreuillosaurus signifie « reptile de Dubreuil ».

Description

Taxonomie 
Ce dinosaure a été décrit en 2005 par le paléontologue Ronan Allain. Il correspond à la redéfinition de l'espèce Poekilopleuron valesdunensis.

Phylogenèse 
Poekilopleuron? / Dubreuillosaurus valesdunensis ont été placés par leur inventeur en 2002 puis en 2005, dans la famille des Megalosauridae.

En 2012, M. T. Carrano et ses collègues précisent sa position en le plaçant dans la sous-famille des Afrovenatorinae en groupe frère du genre Magnosaurus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous :

Bibliographie

Articles

Voir aussi 
 Liste des dinosaures
 Groupe des Mégalosauridés

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Megalosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique moyen
Paléontologie en France
Taxon fossile décrit en 2002
Taxon fossile décrit en 2005